

Sigle 
 Jeunesses communistes révolutionnaires – organizzazione giovanile della Ligue communiste révolutionnaire, partito politico francese
 Journal Citation Reports – rapporto annuale prodotto dall'Istituto di Informazione Scientifica
 Content Repository for Java technology API – Interfaccia standard scritta in linguaggio Java, per accedere ad un repository di contenuti

Codici 
 JCR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Jacareacanga (Brasile)
 JCR – codice vettore ICAO di Rotterdam Jet Center